Nashid as-Salaam as-Sultani (árabe: لسلام السلطاني, español: Himno de Paz al Sultán) es el himno nacional del Sultanato de Omán. Fue adoptado en 1970 y enmendado el 6 de noviembre de 1996.

Historia 
As-Salaam as-Sultani fue escrito por el poeta Rashid bin Uzayyiz al Khusaidi. La música fue compuesta por pedido del gobierno de Mascate, por James Frederick Mills, un británico en 1932.

En 1970, Hafiz bin Salem as-Sayl al-Gazani, poeta omaní y ex-asesor del sultán Qabus bin Said, escribió una versión modificada para incluirlo. La música fue compuesta por el compositor egipcio Mohammed Abdel Wahab.

En 2020, tras la muerte de Qabus bin said, su sucesor Haitham bin Tariq, ordenó remover el nombre de su antecesor para el himno nacional.

Letra (1970 - 2020)

Letra (2020 - presente) 
En 2020, el actual sultán omaní Haitham bin Tariq ordenó quitar la mención a su antecesor.

Símbolos de Omán
Oman
Música  de Omán
Himnos en árabe
Composiciones en sol mayor